Дефео — фамилия:

 Дефео, Джей (1929—1989) — американская художница.
 Дефео, Рональд (1951—2021) — американский убийца.

См. также 
 Дефо